Динамо-ГУВД в сезоне 2012/2013 — статистика выступлений и деятельность клуба в Премьер-лиге чемпионата России по баскетболу среди женщин в сезоне 2012/2013.

Итоги прошедшего сезона (2011/2012) 

По итогам сезона в Премьер-лиги команда Динамо-ГУВД заняла 9-е место, в розыгрыше Кубка России дошла до четвертьфинала. В Кубке Европы не вышла из группы в плей-офф, заняв 3-е место. 
По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболистки:
 «больше всех очков» — Наталья Мясоедова: 302 очка, (13,7 в среднем за игру);
  «лучшая при 2-ох очковом попадании» — Наталья Мясоедова: 47,7%;
 «лучшая при 3-х очковом попадании» — Наталья Потёмина: 46,4%;
 «лучшая реализация штрафных бросков» — Наталья Мясоедова: 83,3%;
 «лучшая по атакующим передачам» — Наталья Мясоедова: 173, (7,9 в среднем за игру);
 «лучшая по подборам» — Татьяна Петрушина: 74 (4,4 в среднем за игру).

Хронология событий 
 06 июля 2012 г. по результатам жеребьевки, состоявшейся в Мюнхене, определились соперники «Динамо-ГУВД» в группе «D» Кубка Европы. Ими стали:  Нант Риз Баскет,  ТСВ 1880 Вассербург и  БК Сент-Кателейне-Вавер

 июль 2012 г. На чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов в Литве новосибирские «динамовки», игравшие в возрастной группе старше 45 лет, заняли третье место. 

 август 2012 г. На юниорском чемпионате Европы по баскетболу в Румынии сборная России заняла второе место. В составе «серебряной» команды выступал игрок команды"Динамо-ГУВД-2" Юлия Чайковская. 

 2 — 29 августа 2012 г. Прошёл учебно-тренировочный сбор в Новосибирске на базе СК «Север».

 1 - 20 сентября 2012 г. «Динамо-ГУВД» находилась в Хорватии на сборах, где команда провела четыре товарищеских матча с хорватскими командами: "Цельна" - 71:42, "Нови Загреб" - 70:76 и 63:82, "Пула" - 39:98.

 22 - 26 сентября 2012 г. «Динамо-ГУВД» выиграло международный товарищеский турнир памяти Альгиса Гедминаса, прошедший в Вильнюсе: "Ростов-Дон" - 83:38 и 93:45, "Мариуполь" - 96:54, "Березина" - 92:44 и 81:50.

 2 октября 2012 г. состоялась встреча губернатора Новосибирской области Василия Юрченко с руководством и игроками «Динамо-ГУВД», на которой представили новых игроков команды.

  1 апреля 2013 г. «Динамо-ГУВД» завершил сезон в чемпионате России 2012/13 и занял итоговое 9-е место.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

Движение команды по турам

Таблица чемпионата

Кубок России

1/8 финала

1/4 финала

Кубок Европы FIBA

Группа «D» 
 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

1/8 финала 
 первый матч

 ответный матч

Состав с начала сезона 

 Почетный президент клуба — Сергей Глушков
 Генеральный директор — 
 Главный тренер — Николай Танасейчук
 Тренеры — Сергей Мухаев, Галина Кожевникова.

Динамо-ГУВД - 2

Кубок Кузина 
Данное соревнование является отборочным турниром к основной сетке Кубка России

Группа Б (Верхняя Пышма)

Группа Е (Красноярск)

Молодёжное первенство чемпионата России 

•	указываются игроки "Динамо-ГУВД-2"

Турнирная таблица

Финал Восьми (Курск)

Молодёжный состав 

 Главный тренер — Ирина Минх

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2012/2013
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на оф. сайте Российской Федерации баскетбола

2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
БК «Динамо» Новосибирск